KLF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kaluga (Russia)
 KLF (Khalistan Liberation Force o Forza di liberazione del Khalistan) – gruppo militante indiano
 The KLF (Kopyright Liberation Front) – gruppo musicale britannico